Bentinho (futebolista)
São Bentinho
Bentinho (personagem) - do romance Dom Casmurro, de Machado de Assis

Desambiguações de epônimos